Strade Bianche 2017 var den 11. udgave af cykelløbet Strade Bianche. Det var det femte arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2017 og blev arrangeret 4. marts 2017. Løbet blev vundet af polske Michał Kwiatkowski fra  for anden gang i karrieren.

Hold og ryttere

Danske ryttere
Michael Valgren kørte for 
Christopher Juul-Jensen kørte for 
Mads Würtz Schmidt kørte for 
Mads Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger

2017
UCI World Tour 2017